Angkor, een Khmer begrip, namelijk een heilige stad.
Het werelderfgoed Angkor, een gebied in Cambodja met vele tempels en historische steden.
Angkor Wat (tempel), de grootste tempel in de hoofdstad van de Khmers en het nationale symbool van Cambodja.
Angkor Wat (band), een Amerikaanse metalgroep in de late jaren tachtig